RSE peut désigner :

 Ralentisseur stabilisateur extracteur, en parachutisme, un équipement qui permet de ralentir et de stabiliser la chute libre ;
 Realistic Sound Engine, moteur de synthèse de musique du logiciel Guitar Pro introduit depuis la version 5 ;
 Réglementation sociale européenne, législation européenne du transport ;
 Réseau des scientifiques évangéliques, un groupement de scientifiques chrétiens de sensibilité évangélique, membre du réseau Blaise Pascal ;
 Réseau social d'entreprise, réseau social créé au sein d'une entreprise ;
 Responsabilité sociétale des entreprises (ou « responsabilité sociale des entreprises ») ;
 Royal Society of Edinburgh, l'Académie des sciences et des lettres de l'Écosse.